John Dickinson (1732–1808) était un père fondateur des États-Unis actif dans le Delaware et en Pennsylvanie.

John Dickinson peut également faire référence à :

John Dean Dickinson (1767–1841), avocat et représentant américain de New York ;
John Dickinson (1782–1869), fondateur des papeteries d'Apsley et de Nash Mills dans le Hertfordshire, en Angleterre ;
John Dickinson (1806–1882), juge et homme politique de la Nouvelle-Galles du Sud coloniale :
 John Dickinson (1832-1863), missionnaire britannique ;
John Dickinson (1901–1993), évêque anglais adjoint de Mélanésie ;
John Dickinson (1927-2015), médecin britannique et chercheur clinique ;
John Dickinson (1934-2021), footballeur de la ligue de rugby des années 1950 pour l'Angleterre, et St Helens RLFC ;
John Dickinson (né en 1962), auteur anglais de romans pour jeunes adultes ;
John Dickinson (1815–1876), écrivain anglais sur l'Inde ;
John Dickinson (1848/9-1933), magistrat en chef des tribunaux de police métropolitaine jusqu'en 1920.